

Patronyme 

 Albert Gayer (1881-1930), contre-amiral allemand. 
 Catherine Gayer (1937-), cantatrice soprano américaine.
 Karin Gayer (1969-), écrivaine autrichienne.
 Wolfgang Gayer (1943-), joueur de football allemand.

Bâtiment 
 Musée Gayer-Anderson, musée d'art situé au Caire, en Égypte.

Autres 
 Le chat de Gayer-Anderson, statue de l'Égypte antique.